Einige Straßen in Deutschland und Österreich sind nach Elsa Brändström benannt worden:

Deutschland
 Elsa-Brändström-Straße (Berlin) (Berlin-Pankow)
 Elsa-Brändström-Straße (Bochum) (Bochum-Weitmar)
 Elsa-Brändström-Straße (Bochum) (Bochum-Weitmar)
 Elsa-Brändström-Straße (Bogen) (Landkreis Straubing-Bogen)
 Elsa-Brändström-Straße (Bremen)
 Elsa-Brändström-Straße (Dresden)
 Elsa-Brändström-Straße (Duisburg) (Duisburg-Marxloh)
 Elsa-Brändström-Straße (Eschwege)
 Elsa-Brändström-Straße (Halle an der Saale)
 Elsa-Brändström-Straße (Heidelberg) (Heidelberg-Südstadt)
 Elsa-Brändström-Straße (Karlsruhe)
 Elsa-Brändström-Straße (Köln)
 Elsa-Brändström-Straße (Lünen)
 Elsa-Brändström-Straße (Mainz) (Mainz-Gonsenheim)
 Elsa-Brändström-Straße (Metzingen)
 Elsa-Brändström-Straße (Mörfelden-Walldorf)
 Elsa-Brändström-Straße (Nürnberg)
 Elsa-Brändström-Straße (Reutlingen)
 Elsa-Brändström-Straße (Schortens) (Schortens-Heidmühle)

Österreich
 Elsa-Brändström-Straße (Aachen)
 Elsa-Brändström-Straße (Amstetten)
 Elsa-Brändström-Straße (Salzburg) (Salzburg-Süd, im Ortsteil Josefiau)

Straße